Rötteln ist 

 der Name eines Rittergeschlechtes; siehe: Rötteln (Adelsgeschlecht)
 Diese erbauten im 11. Jahrhundert die südbadische Burg Rötteln bei Lörrach; heute Burgruine
 nach der Burg wurde auch die Verwaltungseinheit der Markgrafschaft Baden-Durlach, das Oberamt Rötteln benannt
 Südwestlich der Burgruine Rötteln befindet sich das Dorf Rötteln bei Lörrach
 dort steht die Röttler Kirche
 Südlich gelegen, am Fuße der Burgruine Rötteln befindet sich Röttelnweiler bei Lörrach
 Schloss Rötteln ist der gebräuchliche Name für die Burg Rotwasserstelz in der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein

Historisch finden sich auch vielfach die Schreibweisen Rötheln, Rötlen, Röteln.

Rötteln ist der Familienname folgender Personen:

 Walther von Rötteln, Bischof von Basel

Siehe auch:
 Rötteler Chronik, auf Burg Rötteln entstandene Chronik für die Zeit zwischen 1376 und 1432
 Röttler Teich, Gewannbezeichnung im Stadtgebiet von Lörrach. Er wird auch als Haagener Mühleteich bezeichnet.
 Wohnplatz Rötlen (früher auch Oberamt; alte Schreibweise auch Rötheln) auf der Gemarkung Röhlingen (Stadtteil von Ellwangen (Jagst)) mit abgegangenem Schloss
 Röteln (Begriffsklärung)
 Stabsamt Rötteln